Get Down est une chanson de Gilbert O'Sullivan (1973)
 Get Down (You're the One for Me) est une chanson des Backstreet Boys (1995).
 Get Down est une chanson de Monica (1995).
 Get Down est une chanson d'Everlast (1998).
 Get Down est une chanson de Nas (2003).
  une chanson de Groove Armada (2007)